Molekulska formula -{C23H24O12}- se može odnositi na:

 Burkinabin C
 Eupatolin